Miejscowości w USA:
 Pantego – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Pantego – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
Gminy w USA:
 Pantego (ang. Pantego Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort